Yksipetäjäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Yksipetäjäsaari (ö i Nellimöjärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (0 ha)
2. Yksipetäjäsaari (ö i Kessijärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (8 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar